S-Klasse bezeichnet fünf U-Boot-Schiffsklassen:

 Drei von Scotts Shipbuilding and Engineering Company in Greenock zwischen 1914 und 1915 gebaute U-Boote der Royal Navy, siehe U-Boot-Klasse S (Royal Navy, 1914)
 Drei von Fiat Laurenti (La Spezia) zwischen 1914 und 1919 gebaute U-Boote der italienischen Marine, siehe U-Boot-Klasse S (Italien)
 51 zwischen 1918 und 1925 gebaute US-amerikanische U-Boote, siehe S-Klasse (United States Navy)
 62 in den 1930er und 1940er gebaute britische U-Boote, siehe U-Boot-Klasse S (Royal Navy, 1931)
 zu deren Geschichte, siehe Geschichte der U-Boot-Klasse S (Royal Navy, 1931)
 56 ab 1939 gebaute sowjetische U-Boote, siehe Srednjaja-Klasse (informeller Name Stalinez-Klasse)

it:Classe S#Classi di sommergibili